Юрженко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юрженко, Александр Иванович (1910—1999) — советский физико-химик.
 Юрженко, Пётр Иванович (1898—1975) — советский хирург, заслуженный врач УССР.